I compleanni è il primo romanzo della scrittrice Heidi Pitlor scritto in forma elegante e ricco di penetrante analisi sui sentimenti, le emozioni, le contraddizioni di tre donne in gravidanza. Nel romanzo viene messa in evidenza tutta la forza e la fragilità che può coesistere in una famiglia.

Trama 

Joe Miller deve compiere settantacinque anni e per il suo compleanno si riunisce, per la prima volta da anni, la famiglia al completo. Ma questa volta la situazione è diversa. Daniel, il primogenito che è costretto su una sedia a rotelle a causa di un incidente di bicicletta, ha sposato Brenda che è ora in attesa di un bambino. Anche Jake, il secondogenito, è ormai sposato con Liz ora in attesa di due gemelli e Hilary, la più piccola della famiglia, pur avendo ormai trentacinque anni, è a sua volta incinta di padre sconosciuto.

Quello che si prepara è la difficoltà di relazionarsi all'interno della famiglia che presenta, come ogni famiglia, momenti di equilibrio e momenti di squilibrio, ma che saprà trovare, all'interno di essa e al momento giusto infinite risorse. Sarà questa una preziosa occasione per i due anziani coniugi e per i figli, che si sono formati una nuova vita, per chiedersi come affrontare il delicato momento: l'arrivo di una terza generazione.

Edizioni

Note

Collegamenti esterni 
 

Romanzi di autori statunitensi